Неизвестная — многозначный термин:
 Неизвестная — бухта;
 Неизвестная — картина;
 Неизвестная — фильм.

См. также